Il singolare  dell'Hansol Korea Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Kimiko Date Krumm era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Ágnes Szávay.

Alisa Klejbanova ha battuto in finale Klára Zakopalová 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Nadia Petrova (semifinali, ritiro per malattia)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Marija Kirilenko (secondo turno)
  María José Martínez Sánchez (secondo turno)

  Alisa Klejbanova (campionessa)
  Jaroslava Švedova (secondo turno)
  Ana Ivanović (primo turno)
  Ágnes Szávay (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2010